Concetto Pozzati (1935-2017), pittore
Mario Pozzati (1888-1947), cartellonista pubblicitario e pittore
Severo Pozzati, in arte "Sepo" (1895-1983), cartellonista pubblicitario, pittore e scultore